Comunas francesas
 Doux (Ardenas)
 Doux (Deux-Sèvres) — de Poitou-Charentes

Outros usos
 Grupo Doux — grupo empresarial francês do setor de carne de aves
 Duque (Roma Antiga) — grafado doux em grego

Desambiguações de topônimos